capitulatie (belofte), een belofte – vaak in de vorm van een eed – van een kandidaat-bestuurder aan stemgerechtigden om in geval van verkiezing een aantal zaken te regelen
 capitulatie (handelsverdrag), een verdrag waarin een staat afstand doet van jurisdictie binnen zijn grenzen over de onderdanen van een andere staat
 capitulatie (huurverdrag legereenheid), een verdrag waarbij een soevereine staat een of meerdere legereenheden verhuurt aan een andere staat
 capitulatie (overgave), een internationaalrechtelijke verklaring dat een partij de strijd staakt tijdens een oorlog
 capitulatie van Japan in 1945